A 2018. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi óriás-műlesiklás versenyszámát február 18-án rendezték. Az aranyérmet az osztrák Marcel Hirscher nyerte. A Magyarországot képviselő Kékesi Márton a 42., Samsal Dalibor  a 44. helyen végzett.

Eseménynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí a 2018. évi téli olimpiai játékokon